MDT steht für:
 eine Wundbehandlung mit Maden, siehe Madentherapie
 eine Zeitzone, siehe UTC-6
 ein irisches Medizintechnikunternehmen, siehe Medtronic
 ein Gerät zur mobilen Erfassung und Speicherung von Daten, siehe Mobiles Datenterminal
 eine Software für das Konfigurationsmanagement, siehe Microsoft Deployment Toolkit
 ein Teilgebiet der Informatik, siehe Mittlere Datentechnik
 eine Kategorie von Stürmen, siehe Storm Prediction Center#Kategorien
 eine Methode der Physiotherapie, siehe McKenzie-Konzepts
 den Magen-Darm-Trakt, siehe Verdauungstrakt
 den Bahnhof Donauwörth
 den IATA-Code des Harrisburg International Airport 

mdt steht für:
 eine Bantusprache, siehe Mbere

MDT